Retzius è il cognome di alcuni scienziati svedesi (in ordine alfabetico) :

 Anders Jahan Retzius (1742-1821), botanico, naturalista
 Anders Adolf Retzius (1796-1860), anatomista e antropologo, figlio di Anders Jahan
 Gustaf Magnus Retzius (1842-1919), anatomista, neurofisiologo, figlio di Anders Adolf